Сент-Мари-дю-Мон () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. Входит в состав кантона От-Грезиводан. Округ коммуны — Гренобль.

Код INSEE коммуны — 38418. Население коммуны на 2012 год составляло 239 человек. Населённый пункт находится на высоте от 522  до 1 880  метров над уровнем моря. Муниципалитет расположен на расстоянии около 470 км юго-восточнее Парижа, 95 км юго-восточнее Лиона, 30 км северо-восточнее Гренобля. Мэр коммуны — Робер Моне, мандат действует на протяжении 2014—2020 гг.

Динамика населения (INSEE):

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Общие данные о коммуне Сент-Мари-дю-Мон